Могила е село в Североизточна България. То се намира в община Каспичан, област Шумен.

География 
Могила се намира в карстов район с множество извори в околността и горски масиви. Намира се върху терен, който е част от Провадийското плато.

История 
В района има останки от три тракийски селища и една тракийска крепост. От епохата на Римската империя има запазен участък от римски път.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 

-могила „Тепето“
-чешмата на бай Таню
-водопади Шарлака
-механата на Петрови
-местност Елемето
-скален манастир Гюле Бахча
-паметници на загиналите от Втората световна война
-лековита чешма

Редовни събития 
 Събор на селото на 2 юни.

Източници

Външни препратки 
 Могилата в село Могила , при залез 

Села в област Шумен
Населени места в община Каспичан